ГО «Кращий Сихів» (повна назва – громадська організація «Кращий Сихів») – об’єднання активних громадян для розвитку житлового масиву Сихів у Львові. Діяльність організації спрямована на розвиток платформи громадських ініціатив, створення комфортного навколишнього середовища, підвищення інтелектуальних, екологічних та просвітницьких знань мешканців. 

ГО «Кращий Сихів» є одним з перших успішних прикладів гуртування місцевої громади сучасності, яка розширюється та розвивається, розуміє свою відповідальність за розвиток міста та можливість впливати на процеси в місті у створенні гідних умов для проживання та відпочинку. 

Організація діє з 2014 року.

Місія 
Втілювати зміни і формувати середовище співпраці громади, влади та бізнесу, яке надихає до розвитку.

Напрямки роботи: 

 Кращі простори
 Кращі спільноти
 Сталий розвиток

Історія створення 
ГО «Кращий Сихів» виникла 2014 року з громадської ініціативи активних мешканців мікрорайону Санта-Барбари (Сихів, м.Львів), які виступили проти незаконного будівництва торгового центру на території скверу за адресою проспект Червоної Калини, 109. Сихівчани не лише зберегли максимальну територію для громадського простору, а й активно долучилися до його оновлення та облаштування. Наразі сквер вже є в переліку скверів міста та має зареєстровану назву – сквер Гідності.

Діяльність 

 Розвиток скверу Гідності. ГО «Кращий Сихів» і надалі розвиває сквер Гідності та залучає нові ініціативи в сфері громадського простору, в тому числі висадження нових дерев.
 Впровадження стратегії розвитку Сихова. Голова ГО є заступником керівника робочої групи з питань впровадження стратегії розвитку Сихова.
 Оновлення площі Довженка. ГО лобіює реалізацію проекту реконструкції площі Довженка: організувала опитування мешканців, зареєструвала й отримала підтримку петиції, виступає з публічними закликами.
 Захист біорізноманіття. ГО виступило з ініціативою визнання Сихівського дуба ботанічною памʼяткою природи місцевого значення.

Попередня діяльність 

 Події у сквері Гідності. Протягом 2014-2016 рр. ГО «Кращий Сихів» вдалося організувати та реалізувати заходи, спрямовані на розвиток громади та залучення ініціативних мешканців до громадської роботи. Одним з уже традиційних заходів є проведення акцій «Верба у сквері» - проведення масового майстер-класу по створенні вербички до Вербної неділі, де мешканці мають можливість долучитися до відновлення давнього обряду. Одним з найважливіших моментів даного заходу є спілкування та взаємодія між мешканцями однієї мікрогромади (сусідами). В рамках акції проводиться конкурс «Сихівська писанка». У 2016 р. у ньому взяло участь близько 100 осіб. «Дитяче свято у сквері» відбувається в сімейно-розважальному форматі, у 2017 р. даний захід планують провести з наголосом на важливості виховання у дітей та інших мешканців екологічної освіти та вмінь. Для учасників громадського простору у сквері Гідності презентовано каву по-сихівськи за авторським рецептом Кращого Сихова для промоції району.
 Кінопокази на Сихові. Влітку ГО «Кращий Сихів» організувала вуличні кінопокази.

Відзнаки 
За результатами дослідження Аналітичного центру CEDOS міських ініціатив у 2016 році, Кращий Сихів входить у список організацій, які мають найбільший вплив та найбільшу кількість контактів у мережі Львова.

Примітки

Посилання 
 
 Сторінка організації на фейсбуці

Джерела 
 MISTOSITE: Львів: результати дослідження мережі взаємодії міських ініціатив та організацій

Громадські організації